Doğanhisar (district), een Turks district in de provincie Konya
 Doğanhisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğanhisar